Spacer (englisch, wörtlich etwa „Abstandhalter“) steht für:
 Abstandsbolzen, Distanzbolzen, o. ä.
 Distanzring, Distanzstück o. ä.
 Spacer (Biologie), Trenn-DNA-Sequenzen zwischen Genen
 Spacer (Halbleitertechnik), Schutzschichten bei der Transistorfertigung

Siehe auch: